Molekulska formula -{C19H24O3}- se može odnositi na:
 Adrenosteron
 4-Androsten-3,6,17-trion
 Testolakton
 Pirnabin